Вилувере () — остановочный пункт в Вилувере на линии Таллин — Пярну. Находится на расстоянии 101,3 км от Балтийского вокзала.

На остановке Вилувере расположен низкий перрон и один путь. На остановке останавливались пассажирские поезда, курсировавшие между Таллином и Пярну. Из Таллина в Вилувере поезд шёл 1 час и 40 минут.

Примечания 

Железнодорожные станции Эстонии
Железнодорожные станции, открытые в 1925 году